L'Arbre de Noël, une suite pour piano de Franz Liszt.
 L'Arbre de Noël, roman de Michel Bataille.
 L'Arbre de Noël de Pluto, dessin animé de Walt Disney,
 L'Arbre de Noël, film franco-italien réalisé par Terence Young.